Die Rad-Bundesliga Straße 2011 wurde 2011 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2011 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten Eintagesrennen, Einzelzeitfahren und Mannschaftszeitfahren, aber auch Bahnrennen.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2011
2011
Sportsaison 2011